Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 21 по 27 июля 2021 года. 6 женских команд разыграли один комплект наград, мужчины соревнуются в бейсболе.

Медали в софтболе были разыграны пятый раз в истории и впервые с 2008 года (тогда соревновались 8 сборных). На Олимпийских играх 2024 года софтбола не будет.

Матч Австралия — Япония в Фукусиме стал первым спортивным событием всех Олимпийских игр 2020 года, впервые с 1996 года соревновательная программа летних Игр открылась не футбольным матчем.

Медали

Медалисты

Стадионы 
Матчи пройдут на двух стадионах: «Бейсбольный стадион «Иокогама»» (включая финал и матч за третье место) в одноименном городе и «Фукусима Адзума» в Фукусиме.

Формат соревнований 
Шесть команд соревнуются в турнире по круговой системе. После того, как каждая команда сыграет с каждой, пройдут матчи за золотые и бронзовые медали. Всего будет сыграно 17 игр.

Квалификация команд 

Пять команд квалифицировались через серии турниров, а Япония, как страна-хозяйка, автоматически получила право участвовать в соревнованиях.

Составы 

В состав команды входит 15 игроков.

Групповой этап

Положение команд

Результаты матчей 
Время начала матчей — UTC+9

Финальный этап

Матч за третье место

Финал

Ссылки 
 Софтбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020
 Софтбол на сайте Olympedia.org

Софтбол на летних Олимпийских играх 2020
Олимпийские
2020 год в софтболе